Медаль «Ветера́н фельдъе́герской слу́жбы» — ведомственная медаль Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, учреждённая приказом ГФС России № 250 от 22 июля 2005 года.

Правила награждения 
Согласно Положению медалью «Ветеран фельдъегерской службы» награждаются:
 лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, безупречно прослужившие не менее 25 лет в календарном исчислении (в выслугу лет учитывается служба в органах внутренних дел, военная служба, а также служба, где предусмотрены военные и специальные звания), из них в федеральной фельдъегерской связи не менее 15 лет;
 служащие и рабочие федеральной фельдъегерской связи, добросовестно проработавшие в федеральной фельдъегерской связи не менее 25 лет;
 иные лица, ранее прослужившие (проработавшие) в фельдъегерской связи не менее 25 лет.

Правила ношения 
Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации и располагается после медали Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации «За верность долгу».

Описание медали 
Медаль изготовляется из латунного сплава или нейзильбера и представляет собой тёмно-бронзовый круг диаметром 32 мм, со сплошным венком из лавровых листьев по окружности с обеих сторон. На лицевой стороне изображены геральдический знак — эмблема органов федеральной фельдъегерской связи, и перекрещенные почтовые (фельдъегерские) рожки. На оборотной стороне медали надпись: «Ветеран фельдъегерской службы» и римские цифры «XXV».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой синего цвета с узкими белыми и широкими краповыми полосками вдоль краев. Ширина ленты 24 мм, ширина белой полоски 1 мм, краповой — 5 мм. На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к форменной одежде.

Источники 
 Приказ Государственной фельдъегерской службы РФ от 22 июля 2005 г. № 250 «О ведомственных наградах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации»
 

Ветеран фельдъегерской службы